Паспорт гражданина Анголы — документ, который выдаётся гражданам Анголы для совершения поездок за границу. Паспорта выдаются Отделом Миграции и Иностранных дел () в Луанде. Паспорта, которые были выданы Национальным управлением по миграции и границам Анголы, утратили силу 19 апреля 2001 года.

Внешний вид 
Паспорт гражданина Анголы чёрного цвета с гербом Анголы по центру и надписями REPUBLICA DE ANGOLA (Республика Ангола) вверху, PASSAPORTE (Паспорт) внизу.

Визовый режим для граждан Анголы

Ссылки 

Ангола
Ангола